Lidojem je slangové označení pro:
 velká budova pro množství lidí, věžák 
 Palác kultury, později Kongresové centrum Praha

Reference